Гонконг принимал участие в Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика) в пятый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали.

Результаты

Парусный спорт

Плавание

Стрельба

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1968 года
1960-е годы в Гонконге